Бомо́тт-Оберта́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 24 км на північний схід від Безансона, 23 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 468,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомотт-Обертан на сайті французького Національного інституту географії
 Бомотт-Обертан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомотт-Обертан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона